

Населені пункти та їхні частини

 Ґлувка — село в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлувка — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґлувка — осада в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки